Надежда Савельевна Войтинская-Левидова (13 декабря 1886 года,  — 21 сентября 1965 года, ) — российская и советская художница, переводчица, искусствовед.

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге в семье педагога-математика Савелия Войтинского и Вильгельмины Берман. Ещё будучи учащейся гимназии Таганцевой, обратила на себя внимание рисунками, которые были показаны Валентину Серову, — по его рекомендации продолжила обучение живописи в Рисовальной школе при Обществе поощрения художеств, также посещала частные уроки Михаила Бернштейна.

В 1905—1908 годах занималась литографией и живописью в Германии, Франции, Италии и Швейцарии.
Была близка к группе художников «Мир искусства». Автор серии литографированных портретов для журнала «Аполлон» (1909), среди моделей – художники М. Добужинский и А. Бенуа, поэты М. Волошин, М. Кузмин и Н. Гумилёв, писатели С. Ауслендер и  К. Чуковский: Из всей серии в "Аполлоне" был опубликован только портрет Гумилева.

Отойдя от литографии, в 1911—1912 годы дважды ездила в Сибирь к находящемуся там в заключении брату Владимиру, проводила работу по оказанию помощи политзаключённым. С 1912 по 1916 год училась на историко-филологическом отделении Высших женских курсов в Петербурге (Бестужевских курсов), обучение не закончила. В собственных занятиях искусством переключилась на работу темперой и маслом, участвовала в ряде художественных выставок, однако вскоре после октябрьского переворота занятия живописью пришлось оставить.

В 1924 году окончила отделение истории и теории искусства в Государственном институте истории искусств, позже сотрудничала с ним, написав четыре искусствоведческие монографии.

C конца 1920-х — начала 1930-х годов писала очерки, рассказы и повести для юношества, издала несколько книг. Владея четырьмя европейскими языками, делала переводы произведений Г. Гейне, И. Бехера, Э. Вайнерта, Ш. Петёфи, Ф. Вольфа, А. Конан Дойла.

В ночь на 23 февраля 1938 года была арестована Управлением НКВД по Ленинградской области по подозрению в принадлежности к террористической организации, ей инкриминировалось руководство (ст. 58-10 и 58-11). Проведя под следствием в Большом доме шестнадцать месяцев, вследствие недостаточности улик для предания суду вышла на свободе с формулировкой «за недоказанностью обвинения».

В годы Великой Отечественной войны вместе с семьёй оставалась в блокадном Ленинграде в квартире на Кировском (Каменноостровском) проспекте. С лета 1943 года служила в Бюро пропаганды Союза писателей, готовила тексты радиопередач, выступала в госпиталях. Ноябрьской ночью 1943 года в её квартиру попал снаряд.

После войны преподавала иностранные языки в высших учебных заведениях, заведовала кафедрой иностранных языков во Всесоюзном заочном лесотехническом институте.

Архив Н. Войтинской находится в Российской национальной библиотеке. Большинство изобразительных работ художницы находятся в собрании Государственного Русского музея, некоторые в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственном литературном музее. Многие работы впервые были представлены для публики в экспозиции «Русский эстамп XIX — начала XX века», проходившей в Государственном Русском музее уже после её смерти в 1967 году.

Похоронена на Преображенском еврейском кладбище (участок № 9, место 766).

Семья 
 отец — Савелий Осипович Войтинский(1857—1918), математик и педагог;
 мать — Вильгельмина Лазаревна Берман;
 муж (с 1914 года) — Лев Ионович Левидов (1880—1942), помощник присяжного поверенного, член Петроградского областного комитета Всероссийского союза городов, секретарь Еврейского театрального общества;
 дочь — Ада Львовна Левидова (1914—2012), окончила Ленинградский государственный университет.
 дед по матери — Лазарь Яковлевич Берман (1830—1893), издатель и редактор еженедельника «Русский еврей», педагог, основатель первых еврейских училищ в Митаве и Санкт-Петербурге;
 дядя — Василий Лазаревич Берман (1862—1896), палестинофил;
 брат — Владимир Савельевич Войтинский (1885—1960), учёный-экономист, политзаключёный;
 брат — Иосиф Савельевич Войтинский (1884—1943)
 Племянник (сын старшего брата Иосифа) — Владимир Богомолов (1924—2003), писатель.
 двоюродные братья — художники Евгений Берман и Леонид Берман, поэт Лазарь Берман.

Библиография

Память 
Документальный фильм Ленинградского телевидения о Н. Войтинской — «Знакомьтесь: Надежда Войтинская» (1985; автор сценария B. Шубин).

Примечания

Литература 
 Красильщикова Р. Тайна художницы // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1979.— 2 ноября (№ 25029).— С. 2: ил.
 Троицкая А. А., Троицкий С. А. Статья Н. С. Войтинской об аристотелизме // Вопросы философии. 2017. № 7. С. 181—191.

Ссылки 
 
 

Выпускники Государственного института истории искусств
Художники Российской империи
Художники СССР
Искусствоведы СССР
Переводчики СССР
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище